Elena Vesnina e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma Vesnina ha deciso di non partecipare a questa edizione. Soares ha fatto coppia con Kateřina Siniaková, ma le due si sono ritirate prima del secondo turno.

In finale Abigail Spears e Juan Sebastián Cabal hanno sconfitto Sania Mirza e Ivan Dodig con il punteggio di 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Bethanie Mattek-Sands /  Mike Bryan (quarti di finale, ritirati)
  Sania Mirza /  Ivan Dodig (finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Maks Mirny (primo turno)

 Latisha Chan /  Łukasz Kubot (secondo turno)
 Kateřina Siniaková /  Bruno Soares (secondo turno, ritirati)
 Lucie Hradecká /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (primo turno)

Wildcard 

  Destanee Aiava /  Marc Polmans (primo turno)
  Casey Dellacqua /  Matt Reid (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova /  Luke Saville (primo turno)
  Martina Hingis /  Leander Paes (quarti di finale)

 Pauline Parmentier /  Nicolas Mahut (primo turno)
 Sally Peers /  John Peers (primo turno)
 Arina Rodionova /  John-Patrick Smith (primo turno)
 Samantha Stosur /  Samuel Groth (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017